Ефим Ефимов:
 Ефимов, Ефим Григорьевич (наст. фам. Грузин; 1910—1986) — советский артист балета, балетмейстер.
 Ефимов, Ефим Михайлович (наст. фам. Заславский; 1884—1938) — русский и советский артист цирка.